Айхен:

 Айхен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Айхен — коммуна в Германии, в земле Бавария